Mutairi ist der Familienname folgender Personen:
 Faraj Al-Mutairi, kuwaitischer Handballspieler 
 Husain Al-Mutairi (* 1969), kuwaitischer Boxer
 Khalaf Al-Mutairi (* 1979), kuwaitischer Fußballspieler
 Manhi Al-Mutairi (* 1938), saudi-arabischer Sportschütze
 Mashfi Al-Mutairi (* 1973), kuwaitischer Sportschütze
 Sayed Al-Mutairi (* 1968), saudi-arabischer Sportschütze
 Zaid Al-Mutairi (* 1982), kuwaitischer Sportschütze